Hamburger Pokal (oficiálním názvem Oddset-Pokal) je německá fotbalová soutěž pro týmy pod Hamburským fotbalovým svazem (Landespokal, regionální pohár). Hamburský fotbalový svaz sdružuje ve svých řadách více než 186 000 členů registrovaných v 3518 klubech. V současné podobě se tento zemský pohár hraje od sezóny 1981-82. Hraje se vyřazovacím K.O. systémem, soutěž má 8 kol a nehrají zde týmy z nejvyšších dvou německých soutěží. Vítěz postupuje do DFB-Pokalu.

Přehled vítězů od roku 1982

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
www.fussballhamburg.de (německy)

Německé fotbalové soutěže